Анна може да се отнася за:

 Анна, женско име;
 Анна, сестрата на Дидона според римската митология;
 Анна Пророчица, библейски образ;
 Анна Пророчица, библейски образ;
 Анна, християнска светица;
 Княгиня Анна Българска, българска аристократка и втората дъщеря на княз Борис I;
 Анна от Византия, дъщеря на Мария и Лъв III (Сириеца, Изаура), съпруга на Артавазд;
 Анна Алусиан, византийска принцеса, съпруга на сръбския велик жупан Урош I
 Анна, българска царица (1218 – 1221);
 Анна, дъщеря на унгарския крал Бела IV, съпруга на Ростислав Михайлович;
 Анна (1665 – 1714), кралица на Великобритания;
 Анна (1690 – 1740), императрица на Русия;
 Анна Леополдовна (1718 – 1746), регентка на руския император Иван VI;
 Анна, българска попфолк певица;

Мъжки 
 Анна (първосвещеник)

Други 
 Анна Политковская, руска журналистка;
 Анна Курникова, професионална тенисистка от Русия;
 Анна Чакветадзе, професионална тенисистка от Русия.
 Анна Томова-Синтова, българска оперна певица.
 Анна-Мария Равнополска-Дийн, българска арфистка и композиторка.
 Анна Рошковска, български архитект, професор и доктор на изкуствата.